Я́годки — топоним:
 Ягодки — деревня в Веркудском сельсовете Ушачского района Витебской области Белоруссии.
 Ягодки — деревня в Дубровском сельсовете Ушачского района Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Ягодки — народное название растения Волчеягодник обыкновенный.
 Ягодка (значения)